Název Lomnický potok má více vodních toků:

 Lomnický potok (přítok Moravice) – pravostranný přítok Moravice v okrese Bruntál
 Lomnický potok (přítok Popradu) – pravostranný přítok Popradu na Slovensku v okresech Kežmarok a Stará Ľubovňa
 Lomnický potok (přítok Svatavy) – levostranný přítok Svatavy v okrese Sokolov
 Lomnický potok (přítok Teplé) – pravostranný přítok Teplé v okrese Karlovy Vary
 Lomnický potok (přítok Kunického potoka) – zdrojnice Kunického potoka v obci Kunice z vesnice Lomnice v okrese Praha-východ